Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Ponthieu » :
 Le régiment de Ponthieu (1685-1749)
 Le régiment de Ponthieu (1776-1776) 

Homonymie d'unités militaires